A melamix egy melasz alapú takarmány, mely a cukorgyártás egyik melléktermékéből, a melaszból készül. 

Magas cukor (30-50%), valamint magas szárazanyag-tartalma (60-70%) révén igen jól alkalmazható a kérődző állatok (legfőképp szarvasmarha) takarmányozásánál. Halmazállapota a melaszhoz hasonlóan folyékony, ám a gyártás során takarmányglicerinnel kerül dúsításra, mely etetés során gyors energiabevitelt biztosít. A melamix takarmányozásánál ügyelni kell a megfelelő mértékre, hiszen a túletetés következtében acidózist okozhat.

Jelentősége 

A melaszt már a XIX. század közepe óta használják takarmányozásra. Édes ízét szeretik az állatok, emellett pedig nagy energiatartalmat biztosít. Különböző tápokkal való összekeverés során kötőanyagként is alkalmazható.

Típusai 

Attól függően, hogy mennyi takarmányglicerint adnak hozzá, megkülönböztetünk:

 MelaMix 44 (0% glicerin)
 MelaMix 38 G10 (10% glicerin)
 MelaMix 32 G20 (20% glicerin)
 MelaMix 25 G30 (30% glicerin)
 MelaMix 20 G40 (40% glicerin)

Kapcsolódó szócikkek 
 Cukorrépa
 Magyarországi cukorgyárak listája

Források 
 RIS Agrana
 Melamix hivatalos oldala

Cukoripar
Takarmányok
Állattenyésztés